Орсан (Ду) — коммуна во Франции, департамент Ду.
 Орсан (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.